
Termin -{CGG}- ima više značenja.

 Genetički kod za arginin
 Opšte geofizičko preduzeće (),